Телекинез:

 Телекинез — термин, которым принято обозначать способность человека усилием мысли оказывать воздействие на физические объекты.
 «Телекинез» — драматический фильм ужасов режиссёра Кимберли Пирс, вышедший в 2013 году.
 «» — южнокорейский фильм режиссёра Ён Сан Хо, вышедший в 2018 году.